Josse ist der Name
 der französischen Gemeinde Josse im Département Landes

Josse oder Jossé ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Josse ben Josse (auch: Jose ben Jose; Josse ist Kurzform für Josef), der älteste mit Namen bekannte jüdische liturgische Dichter (Pajjtan)
 Josse van Lom (auch: Jodocus Lommius), Leibarzt von Philipp II. und Autor mehrere bedeutender medizinischer Werke
 Emil Josse (1866–1940), Maschinenbauingenieur und Rektor der Königlich Technischen Hochschule zu Berlin (heute TU Berlin)
 Friedrich Jossé (1897–1994), deutscher Maler, Graphiker und Kunsterzieher
 Jean Saint-Josse (* 1944), französischer Politiker

Siehe auch:
 Saint-Josse